Kreis 4 steht für:

 Töss (Winterthur), ein Stadtkreis in Winterthur
 Aussersihl ein Stadtkreis in Zürich